Regeringsformatie België 1981 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België april 1981, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Martens IV
Regeringsformatie België november-december 1981, regeringsformatie na de verkiezingen van 8 november 1981